Большеви́к (Большеви́чка) может означать:
 Большевик — член левого крыла РСДРП после раскола партии в 1903 году.

Предприятия 
 «Большевик» — теоретический и политический журнал ЦК ВКП(б).
 «Большевик» — название Обуховского завода (крупного металлургического и машиностроительного завода в Санкт-Петербурге) с 1922 по 1992 год.
 «Большевик» — одно из крупнейших в России предприятий кондитерской промышленности.
 «Большевик» — киевский машиностроительный завод.
 «Большевик» — новосибирский деревообрабатывающий завод.
 «Большевик» — горнолыжная база в Приамурье.
 «Большевик» — советская подводная лодка.
 «Большевичка» — одно из старейших и крупнейших в России предприятий швейной промышленности (Москва).
 «Большевичка» — швейная фабрика в Санкт-Петербурге.

Партии 
 РСДРП (б)/РКП (б)/ВКП(б) — партии большевиков в России.
 Большевистская партия — левая партия в Индии.
 Большевистская партия — левая партия на Цейлоне.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Большевик — рабочий посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
 Большевик — агрогородок в Минском районе Минской области.

Казахстан 
 Большевик — название села Мамбет до 4 апреля 1994 года в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Большевик — название села Тассай до 2 марта 1996 года, Кокпектынский район Восточно-Казахстанской области.
 Большевик — название села Актоган до 1990-х годов, Меркенский район Жамбылской области.
 Большевик — название села Жиеккум до 4 апреля 1994 года, Бокейординский район Западно-Казахстанской области.
 Большевик — название села Жигер до 23 ноября 2007 года, Жанибекский район Западно-Казахстанской области.
 Большевик — название села Сексенбаев до 1990-х годов, Казталовский район Западно-Казахстанской области.
 Большевик — название села Шоманколь до 2017 года, в Баянаульском районе Павлодарской области.
 Большевик — название села Зердели до 20 мая 2008 года, Жетысайский район Туркестанской области.
 Большевик — название села Акжол до 12 ноября 1999 года, Ордабасинский район Туркестанской области.
 Большевик — название села Атаконыс до 2 октября 2006 года, Сарыагашский район Туркестанской области.

Киргизия 
 Большевик — село в Ат-Башинском районе Нарынской области.
 Большевик — село в Кочкорском районе Нарынской области.
 Большевик — село в Кара-Сууском районе Ошской области.
 Большевик — село в Узгенском районе Ошской области.
 Большевик — село в Московском районе Чуйской области.
 Большевик — до 2006 года название села Эшперово Тонского района Иссык-Кульской области.
 Большевик — до 1993 года название села Жайыл Жайылского района Чуйской области.

Россия 
 Большевик — поселок в Павловском районе Алтайского края, в 1986 г. включен в состав села Колыванское.
 Большевик — посёлок в Поспелихинском районе Алтайского края.
 Большевик — посёлок в Брянском районе Брянской области.
 Большевик — посёлок в Рогнединском районе Брянской области.
 Большевик — посёлок в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Большевик — хутор в Алексеевском районе Волгоградской области.
 Большевик — посёлок в Еланском районе Волгоградской области.
 Большевик — посёлок в Новохопёрском районе Воронежской области.
 Большевик — село в Ононском районе Забайкальского края.
 Большевик — село в Сухиничском районе Калужской области.
 Большевик — аул в Урупском районе Карачаево-Черкесии.
 Большевик — посёлок в Сунском районе Кировской области.
 Большевик — посёлок в Ейском районе Краснодарского края.
 Большевик — хутор в Новокубанском районе Краснодарского края.
 Большевик — хутор в Тимашевском районе Краснодарского края.
 Большевик — хутор в Тихорецком районе Краснодарского края.
 Большевик — посёлок в Сусуманском районе Магаданской области.
 Большевик — посёлок в Краснослободском районе Мордовии.
 Большевик — посёлок в Серпуховском районе Московской области.
 Большевик — посёлок в Большеболдинском районе Нижегородской области.
 Большевик — село в Кваркенском районе Оренбургской области.
 Большевик — посёлок в Орловском районе Орловской области.
 Большевик — посёлок в Урицком районе Орловской области.
 Большевик — хутор в Азовском районе Ростовской области.
 Большевик — хутор в Орловском районе Ростовской области.
 Большевик — упразднённый в 1966 году хутор в Арзгирском районе Ставропольского края.
 Большевик — хутор в Благодарненском районе Ставропольского края.
 Большевик — посёлок в Ипатовском районе Ставропольского края.
 Большевик — посёлок в Варненском районе Челябинской области.

Узбекистан 
 Большевик — название населённого пункта Саноатдо до 29 июня 1996 года, Уйчинский район Наманганской области.
 Большевик — название населённого пункта  до 2 июня 1994 года, Булунгурский район Самаркандской области.

Украина 
 Большевик — до 2016 года название села Дубовое в Барышевском районе Киевской области.
 Большевик — до 2016 года название посёлка Троицкое в Первомайском районе Харьковской области.
 Большевик — до 2016 года название села Приморское в Голопристанском районе Херсонской области.
 Большевик — до 2016 года название села Забеловщина Вторая в Борзнянском районе Черниговской области.
 Большевик — до 2016 года название села Степовое в Долинском районе Кировоградской области.

Другие географические названия 
 Большевик — остров в Северном Ледовитом океане.
 Большевик — гора на Сахалине.
 Большевик — исторический микрорайон в Одессе.

Произведения искусства 
Словом «большевик» были названы произведения искусства и другие творения советского времени, наиболее известные из них:
 Картина Репина «Большевики» (1918).
 Картина Кустодиева «Большевик» (1919—1920).
 Поэма Рашита Нигмати «Большевик» (1948).

Футбольные клубы 
 «Большевик» — советский футбольный клуб из города Запорожье.
Также название ряда других советских клубов в различное время:
 «Зенит» (Ленинград) — в 1925—1937. См. также Мурзинка (футбольный клуб).
 «Нева» (Ленинград) — в первой половине 1967.
 «Берегвидейк» (Берегово) — в 1946—1951.
 «Карпаты» (Мукачево) — в 1946—1951, 1955.
 «Иртыш» (Омск) — в 1949—1954.
 «ЦСКА-Памир» (Душанбе) — в 1950 (город назыв. Сталинабад).

Хоккейные клубы 
Название советских клубов в различное время:
 Кристалл (хоккейный клуб, Саратов) — в 1947—1959 годы.

Другое 
 «Большевик» — советский речной сторожевой корабль.
 «Большевик» — название газеты «Вольная Кубань» с 1937 по 1941 год.